Dominé, participe passé du verbe dominer, qualifie l'état de celui qui est soumis à la domination d'autrui.

Dominé est un nom de famille francophone.

Domine, vocatif du latin dominus (maître, seigneur) ; avec une majuscule désigne Dieu dans la religion chrétienne.

Patronyme 
 André Dominé (né en 1946), journaliste allemand expert en vins
 Marc-Edmond Dominé (1848-1921), chef de bataillon français lors du Siège de Tuyên Quang.

Voir aussi

Musique 
 Astronomy Domine, chanson du groupe britannique Pink Floyd
 De Profundis Clamavi Ad Te Domine, album live du groupe de black metal suédois Dark Funeral

Mathématiques 
 La comparaison asymptotique formalise les divers degrés possibles de domination d'une fonction par une autre

Religion 
 Domine, Salvam fac Rem Publicam, premiers mots de la Prière pour la République française
 Exsurge Domine, bulle pontificale publiée le  par le pape Léon X 
 Suscipe Domine, premiers mots de la prière qui termine le premier point de la contemplation de clôture des Exercices spirituels (au N°234), ouvrage de méditation et de prière composé par Ignace de Loyola.